

Liste over hjemmesider

Hjemmesider på flest sprog (2022)
 Jehovas Vidner (jw.org) på 1.076 sprog. Verdens mest besøgte hjemmeside i kategorien "tro og religion".
 Wikipedia på 325 aktive sprog. Verdens mest besøgte hjemmeside i kategorien "opslagsværker og leksika".
 Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige (churchofjesuschrist.org) på 135 sprog. Verdens tredje mest besøgte hjemmeside i kategorien "tro og religion".
 TED på 115 sprog. Verdens tiendemest besøgte hjemmeside i kategorien "videnskab og uddannelse".
 Google Oversæt på 108 sprog. Google.com er verdens mest besøgte hjemmeside, men der er ikke tal separat for Google Oversæt.
 Yandex Translate på 100 sprog. Yandex.ru er verdens fjerdemest besøgte hjemmeside i kategorien "søgemaskiner", men der er ikke separat tal for "Translate".

Hjemmesider efter popularitet

Den følgende liste er en liste over de 100 mest populære websteder i hele verden ifølge Alexa Internet, pr. 23. marts 2016.

References 

Websteder